Калью Оя (; 7 декабря 1920, Таллин, Эстония — 15 января 1995, там же) — советский и эстонский библиотекарь, библиотековед и переводчик, ученик Б. В. Банка.

Биография 
Родился 7 декабря 1920 года в Таллине в семье Бенедикта Оскара Оя (1888-1946). В 1939 году окончил Таллинский колледж. В 1941 году он был отправлен в ссылку как сын врага народа и пробыв там до 1954 года был выпущен (находился в ссылке с 1941 по 1948 и с 1948 по 1954 год, в 1948 году после первого освобождения вернулся в Эстонскую ССР, где пробыв несколько месяцев вновь был отправлен в ссылку). В 1960 году поступил на заочный факультет ЛГИКа, который он окончил в 1965 году. Работа в области библиотековедения он начал ещё задолго до поступления в ЛГИК: с 1957 по 1963 год работал в Центральной библиотеке Таллина, с 1963 по 1966 год работал в профсоюзной организации. В 1967 году был принят на работу в ГБ Эстонской ССР имени Ф. Крейцвальда и работал библиотекарем и библиотековедом-методистом вплоть до 1990 года.

Скончался 15 января 1995 года в Таллине.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены проблемам теории и практики библиотечного дела. Автор свыше 200 научных работ.

Список научных работ 
 Mitmekülgsest ja regulaarsest lugemisest (kaasautorid M. Leetmaa, H. Peeba). // Nõukogude Eesti Raamatukogundus (1979) 8
 Populaarne lugemisvara 1977 (kaasautorid T. Lukjatšenko, T. Peterson). // Nõukogude Eesti Raamatukogundus (1979) 8
 Rahvusraamatukogu roll ja funktsioonid. // Nõukogude Eesti Raamatukogundus (1980) 10
 Individuaalteeninduse metodoloogia ja metoodika. Lugemine ja lugeja teenindus (kaasautor H. Jürman). //. Nõukogude Eesti Raamatukogundus (1983) 13
 Изучение читателя и чтения в Эстонской ССР (kaasautor Ivi Eenmaa). // Книга в социалистическом обществе. 2. Tallinn, 1985.
 Многогранность и регулярность чтения. // Nõukogude Eesti Raamatukogundus (1908) 9

Членство в обществах 
 Основатель Эстонского общества книголюбов.
 Основатель Общества библиотекарей Эстонии.

Литература 
 Библиотечная энциклопедия, 2007, с. 776

Ссылки 
  Краткий очерк (с. 7).

Библиотекари СССР
Библиотекари Эстонии
Библиотековеды СССР
Библиотековеды Эстонии
Переводчики СССР
Переводчики Эстонии
Выпускники заочного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры